Faxe ist der Name
 eines Orts auf der dänischen Insel Seeland, siehe Faxe (Ort)
 einer Gemeinde auf der dänischen Insel Seeland, siehe Faxe Kommune
 eines dänischen Bieres der Brauerei der Royal Unibrew
 einer Figur aus dem Kinderbuch Wickie und die starken Männer (Kinderbuch)

sowie
 der Spitzname des deutschen Politikers Gerwald Claus-Brunner (1972–2016)
 der Spitzname von John Jensen, ehemals Mittelfeldspieler der dänischen Fußball-Nationalmannschaft und Gewinner der Fußball-EM 1992
 die Mehrzahl von Fax

Faxe ist der Familienname folgender Personen:
 Arvid Faxe (1733–1793), schwedischer Arzt 
 Arvid Gustaf Faxe (1799–1882), schwedischer Jurist, Politiker, (Riksarkivet)
 Cornelius Faxe (1847–1924), schwedischer Unternehmer und Politiker 
 Erik Gunnar Cornelius Faxe (1882–1943), schwedischer Unternehmer  
 Lorens Faxe (1850–1923), schwedischer Unternehmer  
 Vilhelm Faxe (1767–1854), schwedischer lutherischer Theologe und Bischof

Siehe auch:
 Fax (Begriffsklärung)
 Faxen
 Faxekalk
 Abrafaxe